La popote est un terme familier qui désigne la cuisine et la nourriture simple qu’on prépare : « Faire sa popote quotidienne ».

 En argot militaire et dans le langage courant, la popote est un groupe de personnes qui prennent leurs repas autour de la même table. Par métonymie, c'est l'endroit (cette table) où les membres de la popote prennent leurs repas.

 Par extension la popote désigne une casserole servant durant les activités en plein air. En ce sens, « popote » est synonyme de gamelle.

 En lutherie, la popote est un produit d'entretien.

 La popote est également le nom antillais de la fleur de bananier, appelée aussi babafigue dans l'océan indien.

Voir aussi 

 Popote roulante
 Tournée des popotes

Cuisine